Jimmy Jones – calciatore nordirlandese
Jimmy Jones – cantante statunitense
Jimmy Jones – cestista statunitense
Jimmy Jones – pianista statunitense

Pagine correlate 
James Jones